Chagarcia Medianero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chagarcia Medianero (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Chagarcía Medianero, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar